Суляевский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области России. Административный центр Суляевского сельского поселения. Население  чел. ().

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1006-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Кумылженского района и муниципальных образований в его составе» хутор стал центром образованного Суляевского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части региона, в лесостепи, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, являющейся южным окончанием Окско-Донской низменности, на р. Кумылга. С центром Суляевского поселения фактически слились хутора Аверинский, Жуковский, Тюринский.

Абсолютная высота 75 метров над уровнем моря.

Уличная сеть 
состоит из 18 географических объектов:
 Переулки: Дорожный пер.,  Кумылженский пер.,  Новый пер.,  Песчаный пер.,  Речной пер.,  Сосновый пер.,  Школьный пер.
 Улицы:  ул. 50 лет Победы,  ул. 70 лет Октября,  ул. Кленовый,  ул. Колхозная,  ул. Майская,  ул. Маршала Жукова,  ул. Мира,  ул. Набережная,  ул. Песчаная,  ул. Садовая,  ул. Советская.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 682 человек мужчин — 324, женщин — 358 (47,5 и 52,5 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 92 % из общей численности населения в 709 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Срединный пункт автодороги межмуниципального значения «Кумылженская — Суляевский — Покручинский» (идентификационный номер 18 ОП МЗ 18Н-65).

Остановка «Суляевский», автобусы маршрута 654.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кумылженского района